La bataille de Sandwich (1217) est une bataille navale de la Première Guerre des barons.
 La bataille de Sandwich (1460) est une bataille navale de la guerre des Deux-Roses.